

Cinema 
 Will  – film del 2011
 Will – serie televisiva del 2017

Musica 
 Will  – gruppo musicale canadese
 Will – album dei Sun Eats Hours del 2002
 Will – album di Julianna Barwick del 2016

Persone 
 Will  – cantante italiano
 Brad Will  – giornalista statunitense

Altro 
 Will  – nome proprio di persona inglese maschile
 WiLL – marchio automobilistico ed elettronico